Siège de Jinju (1592)
 Siège de Jinju (1593)